Александр Викторович Лапин: Лапин, Александр Викторович (род. 1956) — советский футболист; советский и российский футбольный судья.
 Лапин, Александр Викторович (род. 1975) — российский футболист.